Chita steht für:

 Chita (Aichi), Stadt in Japan
 Chita (Uyuni), Ortschaft in Bolivien
 Chita (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei

siehe auch:
 Chița